Good Luck signifie bonne chance en anglais.

Cette expression peut aussi désigner :
Good Luck, un film réalisé en 1996 par Richard LaBrie.
Good Luck, un film réalisé en 2003 par Nobuhiro Doi.
 Good Luck, un mini-album du boys band sud-coréen Beast (2014).
 Le Good Luck de Fort-de-France, un club martiniquais de football basé à Fort-de-France.
 Good Luck Charlie est le nom original de la série télévisée américaine Bonne chance Charlie.
 Good Luck Chuck est le nom original de la comédie américaine Charlie, les filles lui disent merci ou Le Porte-Bonheur au Québec (2007).
 Good Luck, un mini-album du girl group sud-coréen AOA (2016).